Ariel kan avse

 Ariel – namnet på Den lilla sjöjungfrun i Disneys tolkning av sagan, se Den lilla sjöjungfrun (film)
 Ariel – superhjälte i serien X-men, se Shadowcat
 ARIEL – ett rymdteleskop
 Ariel (bil) – en biltillverkare
 Ariel (film) – en finsk film från 1988 
 Ariel förlag – ett svenskt förlag
 Ariel (glasteknik) – teknik vid tillverkning av konstglas
 Ariel (litterär figur) – en litterär figur som förekommer i William Shakespeares Stormen
 Ariel (MC) – en motorcykel
 Ariel (måne) – en av Uranus månar 
 Ariel (namn) – ett hebreiskt förnamn med betydelsen Guds lejon
 Ariel (plommon) – en plommonsort
 Ariel (tidskrift) – en svensk nykterhetstidning
 Ariel (tvättmedel) – ett tvättmedel
 Ariel IV – en svensk segelbåt
 S/V Ariel – ett segelfartyg

Geografi

Antarktis 

 Ariel (kulle), 
 Mount Ariel,

Israel 

 Jerusalem (distrikt), distriktshuvudort, 
 Ariel (stad), ort, Jerusalem, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar